

Codici 
 FRU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Biškek (Kirghizistan)

Altri progetti